A Kiflihajó magyar zenekar. Az Alma zenekar kettéválása után Körmendy Dávid és Székely Zoltán által 2020 februárjában alapított zenekar, amely a Kifli zenekar folytatásának tekinthető. A Kiflihajó fedélzetén a korábbról már jól ismert két alapító tag mellett új hegedűs és gitáros muzsikál.

Megalakulás 
Körmendy Dávid és Székely Zoltán 2008 óta az Alma együttes tagjaiként, vendégeiként működnek együtt, az Alma zenekar kettéválása után 2018-ban a Kifli zenekar alapítói voltak. A Kifli zenekar szűk két éves tevékenységének eredménye két nagylemez Kiflihajó, illetve Holvoltholnemország címmel; ezen lemezek dalait a Kiflihajó természetesen repertoáron tartja. Az oktatási, nevelési intézményekben, művelődési házakban, céges rendezvényeken vagy települések eseményein való aktív koncertezés mellett a Kiflihajó értékteremtő kezdeményezések, ügyek képviselője.

A Kiflihajó műsorának dalai Kiss-Péterffy Márta, Nemes-Nagy Ágnes, Orgoványi Anikó, Födő Tamás, Frady Endre, Szabó Leslie, Zelk Zoltán verseire készülnek.

A zenekar összetétele  
A zenekar jelenlegi tagjai:

Tóth Boglárka – hegedű, vokál

Körmendy Dávid – ének, beatbox, ütőhangszerek

Kinyik Gábor – gitár

Székely Zoltán – fúvós hangszerek, vokál

Jegyzetek 

Magyar együttesek